Адольф Гесснер ():

* Гесснер, Адольф (гинеколог) (1864—1903) — немецкий гинеколог.
 Гесснер, Адольф (органист) (1864—1919) — немецкий органист.
 Гесснер, Адольф (искусствовед) (1909—1988) — немецкий искусствовед